Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Virginia Ruzici che ha battuto in finale Betty Stöve 5–7, 6–2, 7–5.

Teste di serie 

 Chris Evert (semifinali)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Betty Stöve (finale)
 Kerry Reid (semifinali)

 Virginia Ruzici (campionessa)
 Marita Redondo (primo turno)
 Regina Maršíková (primo turno)
 Mima Jaušovec (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1978